Ждановское — многозначный термин:

Казахстан 

 Ждановское — до 1995 г. название села Достык в Мактааральском районе Туркестанской области.

Россия 

 Ждановское — деревня в Раменском районе Московской области.
 Ждановское — прежнее название электродепо Выхино Таганско-Краснопресненской линии Московского метрополитена.

См. также 

 1-е Ждановское озеро
 2-е Ждановское озеро
 Ждановское сельское поселение